Le morse est un mammifère marin, mais l'appellation peut désigner plus largement toute sa famille, celle des Odobenidae, qui ne comprend par ailleurs que des taxons fossiles.

Le nom propre Morse désigne l'alphabet Morse, utilisée en télégraphie et inventé par Samuel Morse.

Patronyme 

 Alina Morse (2005-), entrepreneuse américaine ;
 Amyas Morse, baron Morse (1949-), commissaire aux comptes écossais ;
 Anson D. Morse (1846-1916), éducateur, historien et professeur américain ;
  (1911-1984), mathématicien américain (à ne pas confondre avec Marston Morse) ; voir notamment la théorie des ensembles de Morse-Kelley ;
 Barry Morse (1918-2008), acteur, réalisateur et scénariste canadien d'origine britannique ;
  (1921-1994), homme politique américain, il fut secrétaire général adjoint des Nations unies et chef du Programme des Nations unies pour le développement ;
 Charles W. Morse (c.1855-1933), financier et spéculateur américain ;
  ;
David Morse (1953-), acteur américain ;
 David Morse (1907-1990), haut-fonctionnaire américain, directeur général du Bureau international du travail ;
 David Morse, professeur à l'université de Montréal ;
 David Shannon Morse (1943-2007), entrepreneur américain
 Edward Sylvester Morse (1838-1925), naturaliste américain ;
 Ella Mae Morse (1924-1999), chanteuse de rhythm and blues américaine ;
 Helen Morse (née en 1948), actrice australienne ;
 Henry Morse (1595-1645), prêtre jésuite anglais, exécuté pour sa fidélité à la foi catholique, martyr et saint ;
 L. A. Morse (1945-), écrivain naturalisé canadien, auteur de roman policier ;
 Laila Morse (née en 1945), actrice anglaise ;
 Lindsay Morse (née en 1955), joueuse de tennis américaine ;
 Marston Morse (1892-1977), mathématicien américain ;
 sont liés à son nom : théorie de Morse, condition de Morse-Palais, fonction de Morse, homologie de Morse, inégalités de Morse, lemme de Morse, suite de Prouhet-Thue-Morse ;
 Michael Morse (1982-), joueur américain de baseball ;
 Neal Morse (1960-), compositeur, chanteur, multi-instrumentiste de rock progressif ; 
 Philip M. Morse (1903-1985), physicien américain ; 
 Robert Morse (1931-2022), acteur américain ;
 Robert Morse (1951-), basketteur américain ;
 Sam Morse (né en 1996), skieur alpin américain ;
 Samuel Morse (1791-1872), inventeur de l'alphabet qui porte son nom ; 
 Steve Morse (né en 1954), guitariste américain, membre du groupe Deep Purple ;
 Susan E. Morse (1952-), monteuse américaine, notamment connue pour sa collaboration avec Woody Allen ;
 Todd Morse (1968-), guitariste américain.

Barry White était surnommé Le Morse pour son physique massif.

Toponyme 

 , ville de la Saskatchewan
 Morse, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

 Morse, un village de la paroisse de l'Acadie ;
 Morse, une station aérienne de la ligne rouge du métro de Chicago, aux États-Unis ;
 Morse, une CDP située dans l'État du Texas, dans le comté de Hansford ;

 Morse, un cours d’eau de l’île du Sud.

Sous-marins 
 , un sous-marin français, un submersible pur en service de 1899 à 1909
 , une classe de 1+2 sous-marins (le Morse (Q3), le Français (Q 11) et lAlgérien (Q 12))
 , un sous-marin français, cinquième navire de la classe Requin
 Morse (P87), le nom d'un sous-marin français, cinquième sous-marin britannique de la , construit en 1944 sous le nom de HMS Vortex (P87), et donné à la France qui le rebaptise Morse , un sous-marin français, sixième navire de la 

 Autres 
 Inspecteur Morse, une série télévisée britannique
 Morse'', un film suédois de 2008
 Cône Morse, en mécanique, un type de cône d'emmanchement
 MORSE, le nom d’un simulateur robotique 3D mise au point par LAAS/CNRS Toulouse

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis
Surnom